VRG ist die Abkürzung von:
 Verkehrsgemeinschaft Rhön-Grabfeld
 Vietnam Rubber Group, staatseigene vietnamesische Unternehmensgruppe der Kautschukbranche

Abkürzung